Llañero peut désigner : 

Llanero, un cavalier agricole du Venezuela
Llañero (cheval), une race de chevaux du Venezuela

Usage nord-américain 
Les Espagnols aussi appelaient Llaneros les tribus nomadiques du Llano Estancado du Texas et du Nouveau Mexique, spécialement les Apaches.